Округ Уоллер () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Хемпстед.

История 

Округ Уоллер был сформирован в 1873 году.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Уоллер составляет 1330 км².

Основные шоссе 

  Межштатная автомагистраль I-10
  Шоссе 90
  Шоссе 290
  Автострада 6

Соседние округа 

 Гримс  (север)
 Монтгомери  (северо-восток)
 Харрис  (восток)
 Форт-Бенд  (юг)
 Остин  (запад)
 Вашингтон  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 25,7 % составляли дети до 18 лет, 10,2 % люди возрастом более 65 лет. 50,3 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 71,8 % белых, 26,0 % афроамериканцев, 0,6 % представителей коренных народов, 0,6 % азиатов, 25,7 % латиноамериканцев. 1,0 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16338. 15,5 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $50653.

Также 73,9 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 16,8 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса